Nebbou ist der Familienname folgender Personen:

 Mehdi Nebbou (* 1971), französischer Schauspieler
 Safy Nebbou (* 1968), französischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor